Джефф Эйрс (; род. 29 апреля 1987, Онтарио, штат Калифорния, США), более известный как Джефф Пендерграф () — американский профессиональный баскетболист.

Карьера в колледже 
В своём втором сезоне в Аризоне Пендерграф установил рекорд карьеры набрав 19 подборов в одной игре 19 декабря 2006 года. 2 января 2009 в последний год обучения он установил рекорд своей карьеры по набранным очкам, набрав 31 очко и сделав 11 подборов в игре против Стэнфорда. 21 очко из которых он набрал в первой четверти.

Карьера в НБА 
Пендерграф был выбран под 31-м номером на драфте НБА 2009 года командой «Сакраменто Кингз».

8 сентября 2009 года он подписал контракт с «Портленд Трэйл Блэйзерс». В своей дебютной игре в НБА 22 декабря 2009 года, против «Даллас Маверикс», Джефф набрал всего 2 очка за 4 проведённые минуты.

В сезоне 2009/2010 Пендерграф установил собственный рекорд по набранным очкам, 14 апреля 2010 года в последней игре регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт Уорриорз», набрав 23 очка. Перед сезоном 2010/2011 он был отчислен из «Трэйл Блэйзерс» из-за травмы, полученной в предсезонной игре против «Юты Джаз».

В сезоне 2011/2012 Пендерграф подписал контракт с «Индианой Пэйсерс». 10 декабря 2011 года, до начала сезона Джефф получил травму колена.

Личная жизнь 
В августе 2013 года, подал заявления на смену фамилии своего отчима на фамилию своего биологического отца в суд Аризоны. В сентябре 2013 года, суд Аризоны официально одобрил смену фамилии.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль Эйрса на сайте ESPN.com

Баскетболисты США
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Алварк Токио»
Игроки БК «Эскишехир»
Игроки БК «Рюкю Голден Кингз»
Игроки БК «Шига Лейкс»
Игроки БК «Нагоя Даймонд Долфинс»
Игроки БК «Ниигата Альбирекс ББ»